Генна́дий Па́влович Курба́ткин (23 июля 1930, Ташкент — 9 сентября 2011, Москва) — советский и российский метеоролог, член-корреспондент АН СССР (1976).

Биография 
Сын командира РККА, будущего генерал-лейтенанта П. С. Курбаткина.

Окончил Среднеазиатский (Ташкентский) университет (1953). Ученик И. А. Кибеля.

Работал в Институте физики атмосферы АН СССР (1955—1957), в Институте прикладной геофизики (1957—1961), в Гидрометслужбе СССР (1961—1963).

В 1963—1984 годах заведовал лабораторией задач физики и химии Института математики СО АН СССР; с 1964 года — заведующий лабораторией (отделом) прогноза погоды Вычислительного центра СО АН СССР.

По совместительству в 1964—1971 годах — доцент Новосибирского государственного университета.

С 1983 работал в Москве: заместитель директора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра СССР, заведующий отделом динамики климата Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН (с 1989).

Автор научных исследований по численному моделированию динамики атмосферных процессов, теории планетарной и атмосферной циркуляции и гидродинамического долгосрочного прогноза погоды.

Доктор физико-математических наук (1971, диссертация «„Ультра-длинные атмосферные волны и долгосрочный прогноз погоды“»), член-корреспондент АН СССР (23.12.1976, физика атмосферы).

Награждён орденом «Знак Почёта» и медалями.

Умер в 2011 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 
 http://isaran.ru/?q=ru/person&guid=4E3F3E38-9981-89DD-F5DD-5C2E8C90905E
 bse.sci-lib.com/article067598.html
 Курбаткин Геннадий Павлович // Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. Новосибирск: Наука, 2007. С. 408—409.
 Фото http://www.prometeus.nsc.ru/science/calendar/person/kurbat.ssi

Метеорологи СССР
Метеорологи России
Доктора физико-математических наук
Выпускники Национального университета Узбекистана
Сотрудники ИФА РАН
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Сотрудники Института математики СО РАН
Похороненные на Троекуровском кладбище